Адамю́к (, , ) — украинская, белорусская и польская фамилия; образована от имени Адам.

Известные носители 
 Адамюк, Антони (1913—2000) — вспомогательный епископ епархии Ополе.
 Адамюк, Валентий Емилианович (1877—1950) — русский советский врач, офтальмолог, доктор медицины, профессор
 Адамюк, Владимир Михайлович (род. 1991) — украинский футболист.
 Адамюк, Эмилиан Валентиевич (1839—1906) — российский офтальмолог.

Примечания